O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2010 foi a 31ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 12. O edição do jogos finals foi o segundo com dois clubes base em uma ilha ou uma cidade, o próximo e final jogou em 2015.

O campeão do torneio foi o Boavista Futebol Clube conqustou o terceiro e título final.  Não clubes jogar em Liga dos Campeões da África de 2011 e 2011 CAF Copa de Confederações.

Clubes 
 Sporting Clube da Praia, campeão do campeonato do 2009
 Sporting Clube da Boa Vista, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Morabeza, campeão de Liga Insular da Brava
 Botafogo Futebol Clube, campeão de Liga Insular do Fogo
 Barreirense, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Scorpion Vermelho, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Boavista Futebol Clube, vice-campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Solpontense Futebol Clube, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Marítimo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
 Desportivo Ribeira Brava, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Batuque Futebol Clube, campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada 
A edição 2010 da Campeonato Nacional teve o Boavista Futebol Clube da Praia.

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals 
 Referência:

Semi-finais

Finais 

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 240px;"
|-
|align=center|VenceadorBoavista Futebol Clube3a título
|}

 Estatísticas 
 Melhor vitória:'''  Boavista FC 7 - 1 Solpontense (30 de Maio)

Ver tambêm
Taça de Cabo Verde de 2010

Ligações externas 
 
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde
2010 em Cabo Verde